Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Holmes e Paul Kilderry che hanno battuto in finale Lleyton Hewitt e Luke Smith 6-1, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Florent /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (primo turno)

 James Holmes /  Paul Kilderry (Campioni)
 Grant Doyle /  Andrew Painter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1997